Финал Кубка французской лиги по футболу 2017 года был сыгран в субботу 1 апреля на стадионе «Парк Олимпик Лионне» и стал 23-м официальным финалом Кубка французской лиги. В финале встретились клубы Дивизиона 1: «Монако» и «Пари Сен-Жермен».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2017
Франция
Кубок Лиги 2017
Кубок Лиги 2017
Апрель 2017 года
События 1 апреля
Спортивные соревнования в Лионе
Спорт во Франции в 2017 году